Tal para cual puede referirse a:
Pintura
 Tal para cual, aguafuerte de Francisco de Goya.

Cine
 Life Is Ruff, película de 2005 de Disney Channel Original Movies.
 Tal para cual, película de 1983, con Olivia Newton-John y John Travolta.
 Tal para cual, película de México de 1953, con Jorge Negrete. 

Televisión
 Tal para cual, programa de El Salvador.
 Tal para cual, serie de Boomerang TV.
 Tal para cual, serie de Ecuavisa.
 Tal para cual, serie de comedia de situación mexicana de TelevisaUnivision.